Kung Fu Panda – film d'animazione del 2008 diretto da Mark Osborne e John Stevenson
 Kung Fu Panda – serie cinematografica d'animazione prodotta dalla DreamWorks Animation
 Kung Fu Panda – videogioco del 2008 basato sul primo omonimo film d'animazione della DreamWorks
 Kung Fu Panda 2 – film d'animazione del 2011 diretto da Jennifer Yuh
 Kung Fu Panda 3 – film d'animazione del 2016 diretto da Jennifer Yuh e Alessandro Carloni